Notter bezeichnet:

geografische Objekte
 Notter (Unstrut), Fluss in Thüringen
 Notter (Cornwall), Ort in der englischen Grafschaft Cornwall

Namensträger
 Daniel Notter (* 1972), ein Schweizer Politiker
 Friedrich Notter (1801–1884), deutscher Schriftsteller
 Kastor Notter (1903–1950), Schweizer Radrennfahrer
 Markus Notter (* 1960), Schweizer Politiker

Siehe auch:
 Notter Point, Kap an der Westküste des antarktischen Grahamlands
 Nodder